Роке () — испанские имена, фамилии и топонимы в честь Святого Рох ().

Известные носители 
 Роке, Вальтер (1937—2014) — уругвайский футболист.
 Роке, Мики — испанский футболист.
 Роке, Педро (1968—2015) — кубинский борец греко-римского стиля, чемпион мирового первенства в Клермон-Ферране (1987).
 Роке, Татиана (род. 1970) — бразильский математик.
 Роке Саэнс Пенья — президент Аргентины.
 Роке Дальтон — чилийский поэт.
 Роке Санта Крус — парагвайский футболист.

Топонимы 
 Роке — посёлок в Мексике, штат Гуанахуато, муниципалитет Селая, с населением 3 900 человек.

Прочее 
 Роке — разновидность крокета.